Chalk Knolls bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chalk Knolls (Millard County, Utah, 1449 m)	
 Chalk Knolls (Millard County, Utah, 1527 m)